

Llocs 
 Cadalso (Càceres), municipi de la província de Càceres, Extremadura
 Cadalso (Valderredible), localitat del municipi de Valderredible, Cantabria
 Cadalso de los Vidrios, municipi de la Comunitat de Madrid

Persones 
 José Cadalso y Vázquez de Andrade (1741-1782), escriptor i militar espanyol